Karel Neuwirth, nebo také Neuwirt je jméno a příjmení více osob:

 Karel Neuwirt (informatik) – český informatik, v letech 2000–2005 předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Karel Neuwirth (urolog) (1893–1970) – český lékař v oboru urologie